est le nom du saule en anglais.

Ce nom peut aussi désigner :

Multimédia 
 Willow, un film de Ron Howard sorti en 1988 ;
 Willow Creek, un film américain réalisé par Bobcat Goldthwait, sorti en 2013 ;
 Willow Rosenberg, un personnage de la série Buffy contre les vampires ;
 Willow, un jeu vidéo sur Nintendo ;
 Willow, un jeu vidéo d'arcade ;
 Willow, un personnage de bande-dessinées, une mutante métamorphe de la série X-Nation 2099 ;
 Willow, un groupe de pop rock belge originaire de Louvain ;
 Willow, une série télévisée américaine en prise de vues réelles faisant suite au film Willow de 1988 et diffusée sur Disney+ en 2022.

Littérature 
 Willow, Lune d'ombre, premier tome d'une trilogie de George Lucas et Chris Claremont, Les chroniques de la Terre d'Ombre, qui reprennent les aventures du nain Willow là où le film de Ron Howard les avait laissées. Roman publié en 2011 aux éditions Soleil.

Lieu 
 Willow, localité d'Alaska dans le Borough de Matanuska-Susitna ;
 Willow Creek, localité d'Alaska dans la Région de recensement de Valdez-Cordova ;
 Willow Creek (Californie) ;
 Willow, dans l'État de New York ;
 Willow, dans l'Oklahoma ;
 Willow, dans le Wisconsin ;
 Willows, en Californie ;
 Willow, station de la ligne bleue du métro de Los Angeles ;
 Willows Shopping Center, centre commercial en Californie ;
 .

Prénom 
 Willow Smith, fille de Will Smith, actrice et chanteuse américaine.

Aéronautique 
 Au début des années 1900 l'ingénieur gallois Ernest Thompson Willows réalisa une série de ballons dirigeables souples, les Dirigeables Willows.

Autres 
 Willow, chat canadien.

Prénom féminin
Prénom américain